Креницы — название населённых пунктов:

Россия 
 Креницы — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Креницы — деревня в Пестовском районе Новгородской области.